Siller oder Van Siller ist der Familienname folgender Personen:

 Esteban Siller (1931–2013), mexikanischer Schauspieler
 Franz Siller (1893–1924), österreichischer Kleingartenfunktionär
 Friedrich Siller (1873–1942), deutscher Politiker
 Gustavo García-Siller (* 1956), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von San Antonio
 Hermann Pius Siller (* 1929), deutscher Theologe
 Hilda Van Siller (1911–1982), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ludwig Siller (1847–1927), deutscher Scharfrichter
 Morag Siller (1969–2016), britische Schauspielerin
 Paul Siller (1866–1950), deutscher Beamter
 Robert Siller (1881–nach 1942), deutscher Richter
 Sebastian Siller (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Senta Maria Anna Siller (* 1935), deutsche Designerin, Kalligrafin, Unternehmerin, Organisatorin und Projektinitiatorin
 Stefan Siller (* 1950), deutscher Journalist und Radiomoderator

Siller ist der Name folgender Orte:
 Siller (Gemeinde Scheffau), Weiler in Scheffau am Tennengebirge, Land Salzburg, Österreich

Siehe auch:
 Sieler
 Siler